Włókiennictwo
 Bouclé

Geografia
 Park Narodowy Boucle du Baoulé
 Region Boucle  du Mouhoun

Sport
 Tour de France znany też jako: La Grande Boucle (pol. Wielka Pętla)
 La Grande Boucle Féminine Internationale  – kolarski Tour de France dla kobiet

Zobacz też:
 Buckle